Соревнования по плаванию на Летней Универсиаде 2013 прошли с 10 по 17 июля. Заплывы в закрытой воде проводились в Дворце водных видов спорта, а в открытой воде на Гребном канале на озере Кабан. Всего разыграно 42 комплекта наград (два на открытой воде и сорок — в 50-метровом бассейне).

Общий медальный зачёт

Спортивные объекты 

Плавание на летних Универсиадах